Adalbert Hamman (1910–2000) – francuski franciszkanin
 Bob Hamman (ur. 1938) – amerykański brydżysta
 Louis Virgil Hamman (1877–1946) – amerykański lekarz
 Petra Hamman – amerykańska brydżystka